Боровица — река в России, протекает в Нагорском и Слободском районах Кировской области. Устье реки находится в 54 км по левому берегу реки Летка. Длина реки составляет 43 км, площадь бассейна — 314 км². В 9,2 км от устья принимает справа реку Осиновица.

Исток реки в лесах близ границы с Республикой Коми в 8 км к югу от посёлка Бажелка (центр Метелевского сельского поселения). Рядом с истоком Боровицы берут начало несколько небольших притоков реки Фёдоровка, здесь проходит водораздел Летки и Кобры. Река течёт на юг, затем поворачивает на юго-запад. Верховья лежат в Нагорском районе, прочее течение в Слободском. Всё течение реки проходит по лесному массиву, единственный населённый пункт на реке — небольшая деревня Березник (Озерницкое сельское поселение). Река собирает воду многочисленных небольших притоков, русло сильно извилистое. Впадает в Летку в урочище Ватлуново в 11 км к северо-западу от посёлка Сухоборка. Ширина реки у устья — 10 метров.

Притоки 
 река Осиновица
 река Чернушка (лв)
 река Ольховка (лв)
 река Крутик (лв)
 река Чернушка (пр)
 река Кузминка (лв)
 река Студёный Ключ (пр)
 река Камешка (лв)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Вятка от истока до города Киров, без реки Чепца, речной подбассейн реки — Вятка. Речной бассейн реки — Кама.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010300212111100031860
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111103186
 Код бассейна — 10.01.03.002
 Номер тома по ГИ — 11
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 

Реки Нагорского района
Реки Слободского района
Притоки Летки